Милятин — название населённых пунктов на Украине:

 Милятин — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Милятин — село в Городокском районе Львовской области.
 Милятин — село в Острожском районе Ровненской области.